Благовешченск () може да се отнася за:
 Благовешченск – град в Русия (Амурска област), административен център на Амурска област
 Благовешченск – град в Русия (Башкирия), административен център на Благовешченски район
 „Благовешченск“ – любителски футболен клуб в гр. Благовешченск (Амурска област)